Steinbichl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Steinbichl (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Steinbichl (Gemeinde Gschwandt), Ort in Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steinbichl (Gemeinde Pinsdorf), Ortschaft von Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steinbichl (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Steinbichl (Gemeinde Sankt Johann), Ortsteil von Sankt Johann in der Haide, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Steinbüchl